Тайдун:

 Тайдун — город в восточной части Тайваня, центр уезда Тайдун Китайской Республики (Тайвань).
 Тайдун — один из уездов Китайской Республики.